Women Seeking Women ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Girlfriends Films, die sich auf die szenische Umsetzung lesbischer Sexualität konzentriert. Bis zum Jahr 2014 wurden 112 Teile der Serie gedreht. 2008 bis 2011 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best All-Girl Series ausgezeichnet. Einzelne Filme der Serie haben auch AVN-Nominierungen erhalten.

Zahlreiche AVN Award- oder XRCO-Award-Gewinnerinnen spielten schon in der Serie mit, darunter Tori Black, Bree Olson, Bobbi Starr, Julia Ann und Brea Bennett. Pro Jahr werden etwa zehn Teile produziert. Weitere bekannte Darstellerinnen sind u. a. Dana DeArmond, Roxy DeVille, Tanya Tate, Ava Addams, India Summer, Veronica Avluv, Aiden Starr und Andy San Dimas.

Auszeichnungen 
AVN Award
 2008: Best All-Girl Series
 2009: Best All-Girl Series
 2010: Best All-Girl Series
 2011: Best All-Girl Series
 2013: Best All-Girl Series
 2015: Best All-Girl Release - TIE (Women Seeking Women 100)

XRCO Award
 2010: Best Girl-Girl-Release
 2016: Best Girl/Girl Series
 2021: Best Girl/Girl Series

XBIZ Award
 2016: All-Girl Series of the Year

NightMoves Award
 2019: Best All Girl Release (Vol. 164)

Darstellerliste

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film